Street Talk – gruppo musicale Adult Oriented Rock svedese
 Street Talk – album di Steve Perry del 1984
 Street Talk – album dei D.I.T.C. del 2005